Fausto De Sanctis
Morra De Sanctis
Morgan De Sanctis
3268 De Sanctis

Desambiguação